Wienes bezeichnet:

 Hof Wienes Baudenkmal in Korschenbroich Nordrhein-Westfalen

Wienes ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Wienes war ein deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Winnes; Wiens und Wiene